Денатурация  (; от  — приставка, означающая отделение, удаление +  — природа, естество) — лишение естественных свойств
 Денатурация биополимеров — изменение структуры их молекул, приводящее к потере их естественных свойств:
 Денатурация белков
 Денатурация нуклеиновых кислот
 Денатурация продуктов — изменение вкуса пищевого продукта, чтобы сделать его непригодным в пищу:
 Денатурат — денатурированный этиловый спирт